De Engelse naam voor Gambiet, een schaakopening.
Gambit (Marvel), een personage uit Marvel Comics
Gambit (1966), een film uit 1966
Gambit (documentaire), een documentaire uit 2005
Gambit (1987), een televisiefilm uit 1987
Gambit (2012), een film uit 2012
Gambit (2016), een film uit 2016
Gambit (band), een Franse band
Gambit (roman), een roman  Rex Stout.
De bijnaam van de KH-7, een satelliet gebruikt door de Verenigde Staten van juli 1963 tot juni 1967.
Gambit (spelshow), een Amerikaanse spelshow.
Gambit was de naam van de omgekeerde achtbaan Goliath (Six Flags Fiesta Texas)